Nápoles (z portugalskiego Neapol) – możny portugalski ród szlachecki wywodzący się z Andegawenów i co za tym idzie, Kapetyngów.

Protoplaści i początki 

Stefan, pozbawiony dziedzictwa, oddał się krucjatom, a zwłaszcza walce z Maurami u boku Alfonsa IV, króla Portugalii i Algarve. Walczył między innymi pod Bitwa pod Río Salado (30.XI.1340), gdzie powstrzymano inwazję Marynidów. Wspomina go Duarte Nunes de Leão w swoich Kronikach Królów Portugalii. Już wtedy ochrzczony został jako Estêvão de Nápoles. Król nadał mu za odwagę majątek w Molelos, który stał się kolebką rodową.

Dalsze dzieje 
Mało wiadomo o jego rodzinie. Stefan pozostawił na pewno po sobie dziedzica, Leonarda Estêvão de Nápoles. Syn otrzymał od tego samego króla majątki w Corjas, Penela, Seia oraz Veiga de Santa Maria. Te fundacje uczyniły z niego w przyszłości ważnego, wpływowego i bogatego możnego, oraz zakorzeniły potomków w Portugalii. Leonardo poślubił Margaridę Anes de Menezes i miał z nią syna, João Esteves de Nápoles. Ów rządził już w Salvaterra de Magos, Montargil, Vacariça oraz Vila Nova de Monsarros. João wchodził w skład rady królewskiej Jana I. Poślubił Leonor Anes de Vasconcelos i również doczekał się dziedzica. Był nim Henrique Esteves de Nápoles, który wsławił się głównie swoim rzemiosłem wojennym. Jako potężny włodarz dostarczył królowi aż stu mieczników i pięćdziesięciu kawalerzystów w czasie walk z Kastylią, sam walczył pod Toro. Opłaciło mu się to. Fundacje królewskie poszerzyły majątek o Botulho, Nandufe, Mata i Castanheirę. Henryk również był ambitny, w Molelos zapoczątkował budowę pałacyku rodowego. Jego małżeństwo z Filipą Gomes de Gouveia jest już lepiej udokumentowane, tak jak i ich potomstwo. Młodszy syn Vasco osiedlił się w Nandufe, starszy, Henrique II de Nápoles tak jak przodkowie służył w radzie królewskiej Jana II i Manuela I. Dokończył budowę rozpoczętą przez ojca. Poślubił Beatriz Henriques, z którą miał syna, Henrique III Esteves de Nápoles, zwanego Młodszym.

(daty urodzeń i zgonów)
 1320-1380 – Estêvão de Nápoles
 1350-1412 – Leonardo Estêvão de Nápoles
 1397-1461 – João Esteves de Nápoles
 1438-1502 – Henrique Esteves de Nápoles
 1449-1520 – Henrique II Esteves de Nápoles
 ? – Henrique III Esteves de Nápoles zwany Młoszym

Słabo udokumentowani są ich następcy, jednak z pewnością ród przetrwał do XIX wieku. Był ważny dla historii Portugalii, partycypując chociażby w wojnie restauracyjnej czy wojnach napoleońskich po stronie tradycjonalistów.

Zobacz też 
 Andegawenowie
 Ali I